

Pessoas
Alexander McDonnell, um mestre enxadrista irlandês
Mary McDonnell
Patrick McDonnell
Susan McDonnell

Outros
McDonnell Aircraft Corporation
McDonnell Douglas
9159 McDonnell

Veja também
MacDonell

Desambiguações de sobrenomes